Награда WOMEX Awards, также известная как World Music Expo Award, присуждается исполнителям world music с 1999 года. Ежегодно в октябре, на выставках WOMEX, достойным представителям жанра присуждается награда в виде доисторической статуэтки женщины.

В 2006 году, совместно с организацией World Music Charts Europe, была учреждена награда WOMEX Top Label Award для лейблов. Выбор лауреата в данной категории осуществляется на основании чартов 47 радиокомпаний из 24 стран.

В 2008 году была учреждена награда WOMEX Award for Professional Excellence ().

Церемонии награждения

Примечания 

Награды по алфавиту
Музыкальные премии